

Personnalités 

 Edoardo Catto (1900-1963), footballeur italien ;
  (né en 1987), chanteur brésilien ;
  (1939-2018), historien britannique ;
 Max Catto (1907-1992), écrivain, dramaturge et scénariste britannique ;
 Thomas Catto (1879-1959), homme d'affaires écossais, gouverneur de la Banque d'Angleterre.

Voir aussi